Mirabel puede referirse a la protagonista de la película de Encanto

Lugares

España 
 Mirabel (Cáceres), un municipio de la provincia de Cáceres, España.
 Mirabel (Toril), una localidad del municipio de Toril, provincia de Cáceres, España.
 Antiguo castillo de Grañón, en el municipio de Grañón, La Rioja, España.

Canadá 
 Mirabel (Quebec), un municipio de Quebec (Canadá) en el que está localizado el Aeropuerto Internacional Montreal-Mirabel.

Francia 
Mirabel también es el nombre de varias comunas en Francia:
 Mirabel, en el departamento de Ardèche.
 Mirabel, en el departamento de Tarn-et-Garonne.
 Mirabel-aux-Baronnies, en el departamento de Drôme, 7 km al sur de Nyons.
 Mirabel-et-Blacons, en el departamento de Drôme.
 Saint-Jean-Mirabel, en el departamento de Lot (departamento).

Botánica 
 Prunus domestica var. syriaca, una variedad de ciruelo común europeo, de la familia de las Rosáceas, que produce unas ciruelas amarillas y ácidas llamadas también mirabel (mirabelle en francés)
 Bassia scoparia, planta herbácea de la familia de las Quenopodiáceas.
 Helianthus annuus, planta herbácea de la familia de las Asteráceas, aunque es más habitual el nombre vulgar de mirasol y, sobre todo, girasol.